Chalili ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad al-Chalīlī (* 1942), omanischer Großmufti
 Karim Chalili (* 1950), afghanischer Vizepräsident
 Schams ad-Din Abu Abdallah al-Chalili (14. Jh.), syrischer Astronom
 Said Karimulla Said Wachidullah Chalili (* 1998), russischer Biathlet

Siehe auch:

 Chan el-Chalili, Basar in Kairo
 Khalili